Mowbray steht für:

 Mowbray (Kapstadt), Vorort von Kapstadt, Südafrika
 Melton Mowbray, Ort in Leicestershire, England

Mowbray ist der Familienname folgender Personen:
 Alan Mowbray (1896–1969), britischer Schauspieler

 Alison Mowbray (* 1971), britische Ruderin
 Anne Mowbray, 8. Countess of Norfolk (1472–1481), Duchess of York und Norfolk
 Isabel de Mowbray († 1452), englische Adlige
 Henry Siddons Mowbray (1858–1928), US-amerikanischer Maler

 Mary Horgan Mowbray-Clarke (1874–1962), US-amerikanische Kunstkritikerin, Schriftstellerin, Verlegerin, Landschaftsarchitektin und Inhaberin eines Literarischen Salons

 Tony Mowbray (* 1963), englischer Fußballspieler und -trainer
 William de Mowbray, englischer Adliger und Rebell

Siehe auch:
 Haus Mowbray, normannischen Adelsfamilien
 Charles Stourton, 26. Baron Mowbray (1923–2006), britischer Adliger